Kurimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroki Kurimoto (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kaoru Kurimoto (1953–2009), japanische Schriftstellerin

en:Kurimoto
fr:Kurimoto